Родигін Валерій Миколайович (нар. 1949) - український політик, народний депутат України.
 Родигін Євген Павлович (нар. 1925) - радянський і російський композитор.
 Родигін Іван Петрович (нар. 1935) - радянський і російський тренер з біатлону.
 Родигін Петро Андрійович (1922-1945) - Герой Радянського Союзу.